Outlaw’s Son peut faire référence à :

 Outlaw's Son, film américain réalisé par Frank McDonald, sorti en 1954 ;
 Outlaw's Son, film américain réalisé par Lesley Selander, sorti en 1957.